Мірзоєв — азербайджанське прізвище.
 Мірзоєва Тетяна Володимирівна — начальник відділу департаменту Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник освіти України.
 Мірзоєв Азер (* 1978) — азербайджанський шахіст, гросмейстер (2001).
 Мірзоєв Валерій Сатторович (* 1969) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мірзоєв Володимир Володимирович (* 1957) — радянський і російський режисер театру і кіно.

Примітки 

Азербайджанські прізвища